Arema Cronus FC é um clube de futebol da cidade de Malang, Indonésia.

História 
O clube foi fundado em 1987.

Títulos 

  Campeonato Indonésio: 2009-10
  Copa Presidente: 2017
  Inter Island Cup: 2014
  Piala Indonesia: 2 (2005 e 2006)

Ligações externas

 Official website 
 Arema Indonesia News Website
 Fans Website

Clubes de futebol da Indonésia
Clubes de futebol fundados em 1987